La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo maschile 1998-1999 è stata la 2ª edizione della coppa nazionale d'Italia della serie cadetta e si è svolta dal 23 settembre 1998 al 21 febbraio 1999. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Volley Forlì.

Regolamento
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1998-99, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali ed infine la finale, in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1998
Pallavolo nel 1999
 1998-1999